

Geografia 
Esistono più comuni francesi con questo nome
 Chilly – Alta Savoia
 Chilly – Ardenne
 Chilly – Somme
 Chilly-Mazarin
 Chilly-sur-Salins
 Chilly-le-Vignoble

Personaggi immaginari 
 Chilly – personaggio di una saga videoludica di Nintendo

Altro 
 Chilly – marchio e linea di prodotti della multinazionale Bolton Group
 Chilly – gruppo musicale tedesco attivo tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta

Altri progetti